A LEN-kupagyőztesek Európa-kupája (KEK), az Európai Úszószövetség (LEN) által szervezett vízilabda-versenysorozat volt, mely évente került megrendezésre. 

A sorozat 1974-ben indult és 2003-ban szűnt meg. 

A KEK győztese 1993-ig részt vett a LEN-szuperkupa döntőjében, ahol a LEN-bajnokok ligája győztesével játszott.

Korábbi döntők

Győztes klubok rangsora

Győzelmek száma nemzetenként

Források
 Információk a sports123.com honlapján
 allcompetitions.com

Jegyzetek

Nemzetközi vízilabdakupák